еПри Саньи 2019 года (официально 2019 FWD Sanya E-Prix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 23 марта 2019 года на городской трассе Саньи на острове Хайнань. Это был шестой этап сезона 2018-19, а также первый в истории еПри Саньи.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух 29 °C. Трасса 35…37 °C

Суперпоул

Примечания 
 Результат Себастьена Буэми был аннулирован по причине нарушения в конструкции тормозной системы, но стартовал с пит-лейн, так как батарея не была до конца заряжена к моменту старта гонки.

Гонка

Примечания 
 Одно очко за быстрый круг
 Три очка за поул-позицию
 Себастьен Буэми получил штраф в 10 секунд за столкновение с Робином Фряйнсом
 Эдоардо Мортара получил штраф в 16 секунд за неиспользование режима повышенной мощности второй раз

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Китае в 2019 году
ЕПри Формулы E